Serrat del Verdeguer (Castellcir), serrat del municipi de Castellcir (Moianès)
 Serrat del Verdeguer (Montclar), serrat del municipi de Montclar (Berguedà)